Big Brook Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Brook Lake (Maine), im Aroostook County
 Big Brook Lake (Wisconsin), im Bayfield County